L'Armée populaire russe de libération (en russe : Русская Освободительная Народная Армия, ou POHA) aussi connue sous le nom de Brigade Kaminski était une milice créée avec l'accord des Allemands pour lutter contre les partisans dans la région de Briansk. Elle fut créée début 1942 et se composait de volontaires russes, ukrainiens et biélorusses.

Voir aussi 
  SS de grenadiers RONA
 Bronislaw Kaminski

Unité militaire russe
Collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale